Hyde Park Barracks (Londres)
 Hyde Park Barracks (Sydney)